Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 I se dispute du 9 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maureen Pratt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Jenkins et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Glen Iris

Navigation 

Glen Iris
dames 1965
Tennis en Australie en 1965
Sport en octobre 1965